Colonial Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Colonial Hotel (Missouri), NRHP-Nr. 10000392
 Colonial Hotel (Virginia), NRHP-Nr. 91000019
 Colonial Hotel (Washington), NRHP-Nr. 82004232